SE – skrót od nazwy firmy Sony Ericsson
 SE – skrót od łac. societas europea spółka europejska
 SE – skrót od ang. South-East, oznacza kierunek południowy wschód
 SE – skrót od „Szkoła Edukacji”. Jednej z uczelni prowadzących dzienne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli.